Hans Richter kan syfta på bland andra:

* Hans Richter (1843–1916), österrikisk-ungersk dirigent
 Hans Richter (1888–1976), tysk konstnär
 Hans Richter (1926–2008), svensk militär
 Hans Werner Richter, författare (1908–1993)